Macciano ima više značenja:
 Macciano, Perugia
 Macciano, Siena